Pelagij je bilo ime več zgodovinskim osebnostim:

Verske osebnosti

Papeži in svetniki 
Papež Pelagij je bilo ime več papežem:
 Pelagij I.
 Pelagij II.
Sveti Pelagij je bilo ime več svetnikom:

Pelagij Asturijski (San Pelayo Mártir), *912 Asturija v Španiji †925 (ali 926); mučili so ga Mavri, mučenec; god 26. junija. 
Pelagij Konstanški (Konstanca ob Bodenskem jezeru) 270-283 otrok, umrl v Panoniji kot mučenec, pod vlado Numerijana Maksimijana. Častijo ga zlasti v Novigradu v Istri. Relikvije so prenesli v Konstanco ob Bodenskem jezeru, kjer so jih v 16. st. protestantje uničili.

Krščanski krivoverci 
 Pelagij (354-418), britanski menih, začetnik ločine pelagijanstva, ki je zanikala potrebnost Božje milosti in predpostavljala, da je človek že po naravi dober.

Druge zgodovinske osebnosti 
Pelagij Asturijski (Pelagius of Asturias)  (685-737) , zahodnogotski (oziroma vizigotski) plemič, ki je osnoval na področju današnje Španije Asturijsko kraljestvo (od 718 do njegove smrti 737). Dele Iberskega polotoka je osvobodil od muslimanskih Mavrov.